Qinglong Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qinglong Shan (ö), Zhejiang, 
 Qinglong Shan (berg i Kina, Fujian), 
 Qinglong Shan (berg i Kina, Yunnan), 
 Qinglong Shan (kulle i Kina, Jiangsu), 
 Qinglong Shan (kulle i Kina, Shandong), 
 Qinglong Shan (berg i Kina, Ningxia), 

Robotskapade Kinaförgreningar